William Smith kan syfta på bland andra:

 William Smith (poet) (15??–16??)
 William Smith (domprost) (1711–1787)
 William Sidney Smith (1764–1840)
 William Smith (sjöman) (1790-1847)
 William Smith (general) (1797–1887)
 William Smith (geolog) (1769–1839)
 William Smith (lexikograf) (1813–1893)
 William E. Smith (1824–1883)
 William Farrar Smith (1824-1903)
 William Henry Smith (1825-1891)
 William Alexander Smith (1828–1888)
 William Robertson Smith (1846–1894)
 William Alden Smith (1859–1932)
 William Danvers Smith, 2:e viscount Hambleden (1868–1928)
 William Smith (ämbetsman) (1881–1971)
 William French Smith (1917–1990)

Se även 
 Will Smith
 William Smyth